

Persone 
 Alba María Cabello – sincronetta spagnola
 Camila Cabello – cantautrice cubana naturalizzata statunitense
 Diosdado Cabello – politico venezuelano
 Francisco Cabello – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada spagnolo
 Francisco Cabello – allenatore di tennis ed ex tennista argentino 
 Miguel Cabello Balboa – religioso e scrittore spagnolo
 Victoria Cabello – conduttrice televisiva e attrice italiana naturalizzata britannica

Zoologia 
 Cabello – genere di ragni della famiglia Theridiidae